Цели российского руководства, преследуемые им в ходе вторжения на Украину в 2022 году, а также эффективность в ходе этого конфликта вооружённых сил Украины и России вызывают различные оценки в экспертном сообществе.

Оценки целей российского руководства 
Некоторые исследователи утверждают, что действия России в рамках вторжения объясняются фашистской природой режима, установленного в России Владимиром Путиным: так, Тимоти Снайдер, развивая в статье в газете The Boston Globe свою мысль (из книги «Дорога к несвободе», 2018) о стремлении Путина реставрировать «Советский Союз в фашистской форме», квалифицирует российскую тактику в ходе конфликта как подобную гитлеровской () — в частности, в том, что она основана на лжи экстраординарного масштаба.

31 января председатель Общероссийского офицерского собрания генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов выпустил от имени организации обращение против войны России с Украиной, где среди прочего было отмечено, что российское руководство «провоцирует напряжённость на грани войны», чтобы отвлечь население от внутренних проблем, а применение военной силы против Украины поставит под вопрос существование самой России как государства, и навсегда сделает русских и украинцев смертельными врагами.

24 февраля лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти заявил, что «вторжение Владимира Путина на Украину — это безрассудство и зло». Консервативный подкастер Джо Олтманн заявил в адрес демократов следующее: «Вы действительно понятия не имеете об Украине. Люди поддерживают Россию, потому что вы поступили неправильно, когда дело дошло до мошенничества и коррупции Байдена. Я молюсь за людей в Украине, но в равной степени молюсь, чтобы люди, которые способствовали злым коммунистическим программам в США, были привлечены к ответственности». Политическая активистка Кэндис Оуэнс отметила, что «украинцы умирают из-за криминальных связей семьи Байденов и их стремления разжечь конфликт в регионе».

5 марта заместитель председателя Центра политических исследований Государственного совета КНР Ху Вэй в аналитической статье для The U.S.-China Perception Monitor, издания , призвав Китай, до сих пор отказывающийся осудить военные действия России на Украине и призывающий обе стороны к переговорам о прекращении огня, незамедлительно приступить к проведению твёрдой линии с российской стороной, поскольку считает, что «Китай должен как можно скорее сбросить бремя России, чтобы защитить свои интересы», назвал действия России «непоправимой ошибкой», полагая, что в случае худшего развития событий для президента Владимира Путина его страна может самопроизвольно распасться. А это повлечёт за собой одиночество Китая перед неусыпным наблюдением со стороны США, в то время как для китайского руководства гораздо выгоднее было улучшить отношения с американской стороной и избежать любых побочных санкций. В связи с этим Ху Вэй подчёркивает, что «Путину, вероятно, придётся закончить войну без поддержки Китая», а «это может стать прекрасной возможностью получить похвальные отзывы со всего мира».

Американский экономист Джеффри Сакс считает войну на Украине поражением Запада. В интервью немецкому изданию Der Spiegel он заявил, что дальнейшие санкции против России слишком рискованны, и потребовал, чтобы Германия «подошла» к Путину.

По мнению историка Николая Митрохина, Россия планировала провести молниеносную военную операцию, используя преимущество в силе своей армии на суше и в воздухе, а также превосходство в ракетных технологиях. Высокая мобильность бронетанковых войск должна была привести к блокированию крупных сил Украины. Десант на аэродроме Гостомель и вторгшаяся с территории Белоруссии армия должны были создать ощутимую угрозу Киеву, в результате чего киевские власти покинули бы столицу, что привело бы к потере управляемости украинской армии. Это должно было дать время российской армии занять большую часть страны. Украина не ожидала серьёзного наступления на Киев с севера, но была готова к войне на южном и юго-западном направлениях, поэтому российская армия быстро достигла пригородов Киева. За месяц военной кампании очевидные цели России не были достигнуты. Украинский военно-морской флот был уничтожен, но Россия понесла существенные потери в кораблях, что ограничивает проведение десантных операций на Чёрном море. В воздухе Россия сохраняет преимущество. Армия Украины сохранила свою боеспособность на суше. Российские войска продвинулись в глубь украинских территорий на расстояние около 300 км от границы. Эти области: Донбасс; юг Запорожской и Херсонская области; север Черниговской области; районы севернее и северо-западнее Киева — российские войска контролируют. Там, где продвижение российских войск происходило по дорогам, полный контроль территории отсутствует и украинские войска наносят фланговые удары по колоннам и по тылам. Тактика колонн и неудачные десантные операции привели к большим потерям в российской армии. Украина сообщила о 17 тысячах погибших россиянах, а российская сторона признала смерть 1351 человека. Аналогично выглядят сообщения о смертности в украинской армии: по российским данным — 16 тысяч, а по украинским — 1300 человек (на 13 марта). Первоначальная стратегия России в отношении гражданского населения заключалась в демонстрации дружелюбия, игнорировании протестов и раздачи гуманитарной помощи, но в более поздний период, встретившись с повсеместным сопротивлением, блокированием трасс и партизанскими действиями, российская армия перешла к разгону демонстраций с помощью стрельбы. Бомбёжки гражданских объектов происходили с самого начала вторжения. Николай Митрохин также выделил две главные ошибки руководства России: недооценка возможностей украинской армии и неверная оценка украинского народа.

По мнению госсекретаря США Энтони Блинкена, Россия преследовала три цели: подчинить Украину своей воле, лишив её суверенитета и независимости; утвердить российскую власть; и разделить Запад, расколов альянс.

По мнению главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, «Путин хочет физически разрушить Украину — хочет разрушить инфраструктуру, города, чтобы уничтожить саму идею украинской нации».

Британский Королевский институт оборонных исследований (RUSI) опубликовал 30 ноября 2022 года доклад о войне в Украине. В нём пять глав: они посвящены российской подготовке и планированию, украинской подготовке и планированию, ходу боёв с февраля по июль, оценке действий российской армии и выводам, сделанным экспертами. В докладе говорится, что Россия планировала оккупировать Украину за 10 дней и завершить аннексию территорий к августу, но российские силы оказались не подготовленными на тактическом уровне. Авторы доклада утверждают, что степень секретности плана была настолько высокой, что даже военное руководство на уровне заместителей начальников управления Генштаба узнало о нём за несколько дней до начала вторжения. Стратегическими задачами российских военных были: лишить Украину возможности защищаться, уничтожив её воздушные силы, флот и средства ПВО; уничтожить украинские сухопутные силы, сковав их в Донбассе; ликвидировать политическое и военное руководство Украины, занять главные политические и экономические центры страны; ввести украинское руководство в заблуждение относительно времени, места, задач и масштаба вторжения. Часть жителей российские власти хотели ликвидировать, часть - репрессировать или запугать, а остальных - склонить к сотрудничеству.

В распоряжение журналистов The New York Times попал внутренний документ одного из базировавшихся в Белоруссии российских подразделений с подробным расписанием предполагаемого продвижения колонны 24 февраля. Согласно документу, первые машины должны были добраться до границ Киева к 14:55. По словам военнослужащего из этого подразделения, об отправке на войну он узнал за час до выезда.

Оценки эффективности ВС России

В Белоруссии 
17 мая 2022 года белорусский военный эксперт  заявил, что россияне явно ожидали быстрого прорыва и окружения донбасской группировки украинских войск, но их продвижение «очень и очень медленное». По его мнению, российскому руководству не удалось достичь поставленных амбициозных целей, а фактический результат войны - это частичная демилитаризация России, а не Украины. По его оценке, война может затянуться на годы.

В Великобритании 
25 февраля 2022 года министр обороны Великобритании Бен Уоллес в эфире Sky News заявил, что «российская армия не смогла в первый же день достичь своей главной цели», также высказав мнение, что «вопреки высокопарным заявлениям России и вопреки видению президента Путина о том, что украинцы каким-то образом будут освобождены и примкнут к его делу, он совершенно не прав».

21 марта британский генерал и бывший заместитель главнокомандующего объединёнными силами НАТО в Европе  высказал мнение, что «Путин совершил ещё две классические ошибки», назвав первой недооценку украинской стороны, а второй — переоценку «способности и качество своей собственной армии и своих военно-воздушных сил», добавив, что, «судя по информации, которую мы видим, россияне сейчас не имеют подавляющего преимущества в воздухе войска». В связи с этим Ширефф заявил, что «если Россия хочет добиться успехов в этой кампании, ей просто необходимо заводить свои пехотные подразделения в города и брать их под контроль, а это будет означать существенный рост потерь», указав на то, что, как правило, атакующей стороне для успешного наступления в городах необходимо иметь в шесть раз больше бойцов, чем обороняющейся.

В материале The Spectator высказываются опасения относительно победы России в конфликте, которая, по мнению обозревателя, выглядит весьма вероятно. По мнению автора, сопротивление Украины ослабевает, а Запад теряет интерес к конфликту. Отмечается преимущество артиллерии РФ в боевой мощи, высокий курс рубля и поражение ключевых оппонентов Путина во внутриполитических конфликтах. В качестве еще одного важного фактора возможного успеха указывается энергетическая зависимость ЕС от России.

В отчёте Королевского объединённого института оборонных исследований сообщается о ряде преимуществ российской армии и том, как международное сообщество может помочь Украине преодолеть их, перейдя к более рациональным поставкам вооружения. Во-первых, у России есть преимущество в количестве артиллерии, но у неё есть слабые места - логистика, опирающаяся на железнодорожные перевозки, и склады боеприпасов. На данный момент возможности Украины для нанесения ударов по ним ограничены, но поставки реактивных систем залпового огня, 155-мм гаубиц и боеприпасов к ним могут помочь исправить ситуацию. Во-вторых, у России есть средства радиоэлектронной борьбы, затрудняющие работу украинских беспилотников, мешающие разведке и позиционированию, что затрудняет эффективное применение артиллерии, потому Украине необходимы средства противодействия радиоэлектронной борьбе, например, противорадиолокационные ракеты для беспилотников и защищённые средства связи. В-третьих, российские крылатые и баллистические ракеты затрудняют производство и ремонт украинской военной техники, а удары по городам деморализуют украинское общество. Хотя производство таких ракет зависит от западных компонентов и их запасы ограничены, при текущих темпах использования их хватит ещё на месяцы войны. Для противодействия этой угрозе Украине необходимы эффективные средства предупреждения населения о ракетных ударах, средства радиоэлектронной борьбы и системы точечной защиты.

В докладе британского Королевского института объединённых служб, опубликованном 30 ноября 2022 года, отмечается, что самым большим недостатком российских сил было отсутствие реверсивных действий. В результате, когда первое наступление не дало желаемых результатов, их позиции неуклонно ослабевали по мере мобилизации Украины. Тактическая компетентность российских военных оказалась значительно ниже ожиданий многих международных наблюдателей, а вот системы вооружения оказались в значительной степени эффективными. Авторы доклада выделяют пять ключевых областей, на которые стоит обратить внимание, чтобы судить о том, добиваются ли российские вооруженные силы прогресса в устранении своих структурных и организационных недостатков:
 В настоящее время ВС РФ действуют по иерархии объединений, в которой приоритеты сухопутной составляющей имеют первостепенное значение, а военные в целом подчиняются спецслужбам. Это создает субоптимальную занятость других отраслей.
 Модель формирования ВС РФ ошибочна. Она предлагает создание объединённых общевойсковых формирований в военное время, но не имеет силы младшего руководства, чтобы сплотить эти подразделения.
 Неудачи повторяются из раза в раз, если приказы не меняются на более высоких уровнях. В ВКС России это проявляется в меньшей степени, чем в сухопутных войсках и ВМФ.
 ВС РФ уязвимы для обмана, потому что им не хватает способности быстро объединять информацию, они не склонны предоставлять информацию тем, кто выполняет приказы, и поощряют нечестную культуру отчетности.
 ВС РФ показали уязвимость в части инцидентов с «дружественным огнём». Системы радиоэлектронной борьбы и другие средства редко устраняют эту проблему, а способы различения «своих» и «чужих» и боевого управления войсками оказались неадекватными. В результате боевые возможности, призванные усиливать друг друга, могут применяться только последовательно, а не одновременно.

В ЕС 
26 февраля, на третий день военных действий, военный эксперт берлинского фонда  Вольфганг Рихтер в интервью Deutsche Welle высказал мнение, что Путин делал ставку на блицкриг, однако, первоначальный план не удалось реализовать.

4 марта бывший начальник штаба Национальных вооружённых сил Латвии бригадный генерал запаса Карлис Креслиньш в эфире программы «Открытый вопрос» портала  высказал мнение, что российская сторона пробовала, «до какого рубежа можно дойти», приведя в качестве примера мюнхенскую речь Владимира Путина, вооружённый конфликт в Южной Осетии в 2008 году, присоединение Крыма к Российской Федерации в 2014 году и вооружённый конфликт на востоке Украины, и таким образом «всё время тестируется, что Запад сможет» противопоставить. Он отметил, что когда у российско-украинской границы концентрировались российские войска, то многие не верили, считая, что «это делается для того, чтобы больше напугать». Креслиньш так высказался о начале вторжения:

То, что было запланировано, не удалось. Насколько я понимаю, планировался блицкриг. Я сперва высказывал мнение, что это будет «грузинский сценарий», чтобы отделить республики. 24 февраля я был в Киеве, когда начали стрелять — я тогда подумал, что это попытка взять Луганскую и Донецкую области. Потом оказалось, что решено взять Киев и реально сменить руководство страны. При этом ставка делалась на то, что президент Украины сбежит — тогда, взяв Киев, можно было поставить временного исполняющего обязанности, чтобы руководство было тем, что сотрудничает с Россией. Но этот вариант провалился. То ли Путину предоставляют неверную информацию, то ли, а такое ощущение складывается, в каких-то кругах вообще не понимают, что такое Украина.

Также Креслиньш считает, что Путину «удалось сплотить и НАТО, и Европейский союз», многие украинцы «отсылают семьи, а мужчины готовы взяться за оружие и защищать страну». Оценивая военную обстановку, Креслиньш отметил, что Россия полностью контролирует воздушное пространство, поскольку у неё есть преимущество в воздухе, в то время как в «наземной части, когда идёт колонна, растянувшаяся на 60 километров, простые жители с этим бороться никак не могут». Хотя и указывает, что «силы территориальной обороны — это то же самое, что у нас Земессардзе, могут не давать осуществлять логистику, не позволять подвозить топливо и провиант». Креслиньш утверждает, что в российской армии нет мотивации, объясняя это тем, что солдаты получают заработную плату, а при попадании в плен говорят, что не ожидали отправки на войну, а «украинская армия не такая большая, но она мотивированная». Креслиньш подытожил, дав прогноз о продолжительности военных действий:

Это во многом будет зависеть от международной общественности. Введены действительно серьезные санкции, начинаются противоречия в высших кругах России. Это должно сработать. Война, которую в России называют специальной операцией, еще будет продолжаться, поскольку Россия ищет способ показать россиянам успехи. Это может длиться еще десять дней, но потом не может идти по продолжающей.

11 марта советник по связям с общественностью и пресс-секретарь  Вооружённых сил Франции полковник Паскаль Янни заявил телеканалу France 2, что российская армия плохо подготовилась и теперь сталкивается со многими трудностями на местах, «особенно в области тылового обеспечения и в области разведки». Он высказал мнение, что «наступление на Киев будет осуществлено в ближайшие дни, но фактически взятие под контроль Киева — это совсем другое дело и займёт очень, очень много времени», обращая внимание на «проблему с резервами» у российской стороны. Он высказал мнение, что «российская армия также попала в ловушку преждевременной весны», поскольку размораживающаяся земля создаёт военным трудности в передвижении.

25 апреля генерал-лейтенант, командующий Вооружёнными силами Литвы Вальдемарас Рупшис, заявил, что Россия больше не является государством, способным составить равноправную конкуренцию западному миру с военно-технической точки зрения. По его мнению, Путина ввели в заблуждение о реальном состоянии российских вооруженных сил, поэтому Путин вообразил, что российские ВС — лучшие в мире. Рупшис также раскритиковал попытку российских войск вести вторжение сразу на восьми направлениях, указав на то, что российские войска недостаточно обучены, оснащены и слажены для военных операций такого масштаба. По мнению Рупшиса, Россия еще может победить в отдельных сражениях, но войну на Украине она уже проиграла.

В Индии 
1 июня 2022 года бывший главком учебного командования вооруженных сил Индии генерал-лейтенант  подверг критике то, как российские войска проводят воздушное обеспечение, оперативный огонь и войсковые манёвры. По его мнению, стратегические ошибки российского командования на Украине свидетельствуют о «глубоком упадке и запустении в российском военном аппарате». Шукла перечисляет ряд ошибок, в том числе:

 стратегическая недооценка украинского сопротивления, и требуемой сложности военной операции
 отсутствие командующего театром военных действий до самого последнего времени
 высокая доля призывников на поле боя
 слабый сержантский корпус
 логистические просчеты
 непрофессиональное обеспечение военных коммуникаций

В Китае 

2 марта 2022 года полковник ВС КНР в отставке Юэ Ган (岳刚) заявил, что российское военное руководство недооценило стремление украинцев бороться против вторжения, и российское массированное наступление в первые дни войны не сумело их сломить. По его мнению, быстрое вторжение превратилось в войну на истощение, в которой Украина становится всё сильнее и сильнее благодаря западной помощи. В интервью от 18 апреля Юэ Ган отдельно проанализировал гибель крейсера «Москва», обратив внимание на устаревшие технологии, недостаточное техническое обслуживание и возможные недостатки управленческих решений. Юэ заявил, что у России теперь осталось лишь несколько многотоннажных военных кораблей, и потеря «Москвы» — большая потеря для российского флота.

В Польше 

3 июня 2022 года старший научный сотрудник по военным аспектам международной безопасности польского государственного Центра восточных исследований Анджей Вильк заявил, что Российская армия в основном добивается успехов в войне благодаря своим преимуществам перед украинскими войсками в технике и огневой мощи: в районах боевых действий она господствует в воздухе, имеет массированную артиллерийскую поддержку, получает постоянное пополнение (особенно в тяжёлых вооружениях). При этом российские войска по-прежнему действуют силами, численно меньшими, чем украинские, и только на участках наиболее ожесточённых боев силы противников сопоставимы. Россия извлекла уроки из первого этапа войны и действует гораздо осторожнее; она сосредоточила основные усилия на одном оперативном направлении (Донбасс), а на других сохраняет свои позиции, периодически прощупывая украинскую оборону. Также Вильк отметил, что российские войска с самого начала войны постоянно владеют инициативой, не уступают украинским войскам по уровню подготовки и понимания военного искусства, а их мотивация (хотя и явно ниже, чем у украинских войск) остаётся достаточной, чтобы последовательно вести наступательные действия. Российские войска имеют больше свободы и возможностей менять свои боевые части, заменять утраченную технику и доставлять припасы в зону боевых действий. Основным ограничением российских войск, по мнению Вилька, является их численность, недостаточная для достижения первоначально поставленных российским руководством целей. По мнению Вилька, завоевание Донецкой и Луганской областей российской армией — лишь вопрос времени, но полное уничтожение украинской армии и Украины невозможно — по крайней мере, если в России не объявят мобилизацию. Полномасштабная оценка состояния и возможностей российской армии может быть преждевременной, точно так же, как было неверно оценивать потенциал армии США через призму войны во Вьетнаме.

В России 

19 марта Игорь Стрелков высказал мнение, что сложно судить о том, насколько сложным ожидалось само проведение операции, но подчеркнул, что «в Кремле, наоборот, полагали, что наше наступление станет развиваться очень быстро» и «быстро приведёт к очевидным стратегическим победам». По его мнению, военная операция была спланирована на основе недостоверной информации, в том числе о том, как будут встречены российские войска простыми украинцами. Стрелков полагает, что в первые двое суток была упущена возможность нанесения ударов «по пунктам постоянной дислокации украинских войск», когда «можно было нанести им действительно неприемлемые потери, когда они сидели в казармах и не успели рассредоточиться». Говоря об упущенной для российского руководства возможности избежать блокировки российских золотовалютных резервов, он высказал мнение, что начало военных действий стало неожиданностью для российских официальных лиц, «ответственных за экономический блок, за финансовое состояние государства, за собственность Российской Федерации». 20 марта Стрелков отметил, что «через три недели после начала операции ни одна стратегическая задача не выполнена» и «без полноценной мобилизации выставить на поле боя вооруженные силы, которые будут численно превосходить украинскую армию для того, чтобы одержать относительно быструю победу, невозможно».

В США 
27 февраля неназванный высокопоставленный представитель Пентагона высказал на официальном брифинге мнение, что первые дни войны указывают на отсутствие превосходства российской авиации в воздухе и рост раздражения сил РФ из-за ожесточённого сопротивления. 7 марта неназванный высокопоставленный представитель Пентагона высказал на официальном брифинге мнение, что Россия задействовала 95 % сил и средств, сосредоточенных у границ Украины до начала вторжения. Пентагон не заметил существенного продвижения российских войск за предшествующие сутки. По мнению Пентагона, российские ВКС по-прежнему не контролируют воздушное пространство над Украиной.

1 марта эксперт по российской армии  и научный сотрудник Института Кеннана  Майкл Кофман в своём твиттере высказал мнение, что первоначальный план вторжения оказался провальным по причине недооценки ВСУ, транспортной логистики, отсутствия прикрытия и огневой поддержки. Он считает, что неудачи РФ связаны с тем, что планировалось полномасштабное вторжение без сопоставимой по масштабам операции, при этом в короткие сроки, чтобы скрыть потери личного состава армии и затраты на проведение операции от общественности. Также Кофман высказал мнение о низком моральном духе ВС РФ, считая, что они не видят в украинцах противников, а военных не готовили к данной кампании. В то же время он считает, что ВСУ имели более высокую мотивацию и поэтому добились значительного успеха в обороне. По мнению Кофмана, цель российской стороны не только в том, чтобы нанести урон ВСУ, но и добиться смены власти в стране. Вместе с тем он полагает, что на пятые сутки операции ВС РФ изменили тактику и перегруппировывают свои силы в направлении главных ударов.

2 мая бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес в ходе телемарафона на украинском телевидении заявил: «Бесспорно, Россия не имеет вторую армию в мире. Она вряд ли даже является второй армией в Украине… Коррупция в пределах Российской Федерации, особенно в министерстве обороны, обнажилась перед целым миром».

3 июня 2022 года американский военный эксперт Майкл Кофман заявил, что «российские военные начали исправлять некоторые из основных тактических недостатков, отмеченных ранее в ходе войны». В частности, как отметил Кофман, российские войска стали лучше использовать разведку и концентрировать огонь.

10 июня 2022 года американская газета «Вашингтон Пост» отмечала, что «общая траектория войны безошибочно сместилась от неожиданно удручающих российских неудач и склонилась в пользу России как явно более сильной стороны». Российские войска адаптировали свою тактику таким образом, чтобы использовать все преимущества своей огневой мощи, оставаясь на расстоянии от украинских позиций, нанося по ним беспощадные удары, а затем захватывая территорию, как только украинские солдаты будут вынуждены отступить. Российские официальные лица заявили, что они продвигаются медленнее, чем в начале вторжения, чтобы избежать жертв среди гражданского населения. Однако вместо этого, по мнению аналитиков, такая тактика помогает сократить потери России, вызывая при этом крупные потери среди мирных жителей, которые живут в городах и деревнях, подвергающихся атакам.

16 июня 2022 года председатель Объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли заявил что российские войска имеют множество проблем: проблемы с командованием, логистикой, проблемы с моральным духом и множество других проблем, кроме того, российские войска понесли огромные потери. Он же заявил: «Цифры явно благоприятствуют русским, они превосходят по вооружению и дальности». По его мнению, это превратило конфликт в болезненное и дорогостоящее противостояние.

24 июня 2022 года телекомпания CNN со ссылкой на данные американской разведки отмечала, что российские войска учли ошибки, допущенные на ранних этапах вторжения на Украину, и улучшили координацию воздушных и наземных атак, а также логистику и линии снабжения.

29 июня 2022 года Исследовательская служба Конгресса США заявила, что Вооружённые силы России сохраняют преимущество над Украиной в численности, оснащении (особенно в артиллерии и дальнобойных орудиях), воздушной поддержке и радиоэлектронной борьбе. Было отмечено, что в Вооружённых силах Украины сохраняются проблемы со связью, поскольку российская радиоэлектронная борьба и отсутствие у Украины надёжной техники препятствуют способности ВСУ координировать операции. Некоторые наблюдатели считают, что превосходство России, вероятно, со временем уменьшится, поскольку без мобилизации возможности для набора и обучения новых солдат остаются под вопросом — Украина, напротив, будет набирать много новобранцев.
В статье, опубликованной аналитическим центром Jamestown Foundation, отмечается, что российская армия, вопреки заявлениям российских официальных лиц, не преуспела в противодействии HIMARS. HIMARS изменила положение украинской армии благодаря точности и дальности стрельбы, манёвренности и скорости перезарядки системы. Система залпового огня уже уничтожила ряд российских командных центров, логистических объектов и средств ПВО и при этом почти полностью неуязвима для российских атак. Тем не менее, HIMARS не может изменить ход войны в одиночку. Украине требуются более дальнобойные оперативно-тактические ракетные комплексы для освобождения южных регионов, а также системы ПВО для защиты солдат и мирных жителей от российских авиаударов.

На Украине 
9 марта бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант  заявил, что российские потери уже превышают потери от двух Чеченских войн, и приближаются к потерям Советского Союза в Афганской войне. По мнению Романенко, результатом этого могут стать масштабные социальные потрясения в России, подобные тем, что произошли перед распадом СССР.

15 марта Романенко в интервью obozrevatel.com высказал мнение, что «в течение первых двух недель войны Украина сорвала блицкриг, сорвана первая стратегическая наступательная операция вооруженных сил РФ», однако «в связи с тем, что цели не достигнуты, готовится вторая наступательная операция». Он отметил, что «по её результатам будет прояснена картина на перспективу», а «какая-то определённость может появиться не раньше, чем через несколько недель или даже месяцев». Романенко утверждает, что с российской стороны в боях «есть срочная служба, есть резервисты», которые, по его словам, «плохо обучены и плохо экипированы, с низким морально-психологическим состоянием». В связи с этим он считает, что, поскольку были «сделали выводы из ошибок во время подготовки к этой войне», то теперь российская сторона готовится «собрать подготовленных военнослужащих, которые есть на территории России и за рубежом».

3 июня 2022 года американский журнал Newsweek со ссылкой на отчёт украинского агентства, занимающегося разработкой беспилотных летательных аппаратов и других военных средств, сообщил о преимуществе России в радиоэлектронной борьбе. По словам источника, российские войска «глушат все в пределах досягаемости систем». Сообщается также о ликвидации высокопоставленного офицера ВСУ, местонахождение которого установили, имитировав звонок матери на мобильный телефон.

10 июня 2022 года советник правительства Украины по вопросам обороны и разведки Александр Данилюк заявил, что стратегия и тактика российских войск радикально изменились и стали гораздо успешнее. Он добавил: «Русские используют против нас дальнобойную артиллерию, часто без ответа, потому что у нас нет средств. Они могут атаковать с расстояния в десятки километров, и мы не можем отстреливаться.» По его словам, Россия выпускает до 50 тыс. артиллерийских снарядов в день по украинским позициям, а украинские войска могут ответить только от 5000 до 6000 снарядов в день. По мнению Данилюка, у Украины в настоящее время гораздо меньше поводов для оптимизма; надежды Украины и США на то, что новые поставки западного оружия позволят Украине вернуть инициативу и в конечном итоге отвоевать территории, занятые Россией, начинают казаться преждевременными.

Оценки эффективности ВСУ

В Великобритании 
26 марта 2022 года бригадир британской армии в отставке Том Фоулкс охарактеризовал сопротивление украинцев следующим образом: «Так сражаются люди, которые борются за выживание. Так защищают свою родину и свои семьи. Их мужество шокирует и восхищает». Фоулкс также отметил успешные действия снайперов ВСУ по уничтожению высокопоставленных российских военных.

9 июня 2022 года британское издание Independent со ссылкой на отчёт представителей украинской и западной разведки писала, что у Украины почти полностью закончились запасы ракет для дальнобойных РСЗО типа «Смерч» и «Ураган», при этом Россия продолжает наносить удары дальнобойными средствами, включая «Искандеры», «Смерчи» и «Ураганы». В отчёте в связи с этим отмечается: «Это создаёт ситуацию абсолютного неравенства на поле боя, не говоря уже о полном господстве авиации противника в воздухе, которое лишь иногда можно исправить применением „Стингеров“ и ошибками российских лётчиков». Согласно отчёту, ВСУ несут огромные потери, так как уступают противнику 20 к одному в артиллерии и 40 к одному в боеприпасах; ухудшение ситуации в Донбассе оказывает серьёзный деморализующий эффект на ВСУ, случаи дезертирства украинских солдат растут с каждой неделей. При этом отмечалось: «Очевидно, что обычная война не может быть выиграна, если у вашей стороны в несколько раз меньше оружия, ваше оружие поражает противника с более короткой дистанции и у вас значительно меньше боеприпасов, чем у противника».

10 июня 2022 года британская газета Financial Times (FT) писала, что постоянные обстрелы со стороны Российской армии негативно сказались на моральном духе украинских войск. Боевой дух особенно низок среди бойцов территориальной обороны, которым не хватает боевого опыта регулярных войск. В многочисленных видеороликах, которые, как пишет FT, «могут быть частью пропагандистских усилий России», были запечатлены украинские солдаты, жалующиеся на плохие условия, отсутствие еды и потребность в отдыхе. Военный аналитик британского Королевского объединённого института оборонных исследований Сэмюэл Крэнни-Эванс отметил: «Видеозаписи трудно или невозможно проверить, но они не невероятны. Как и иностранные добровольцы, ушедшие на фронт, добровольцы территориальной обороны Украины обнаружили, что интенсивная война — это тяжело, а ещё тяжелее, если нет поддержки.» Глава киевского аналитического центра Центр оборонных реформ Александр Данилюк заявил: «У регулярных вооруженных сил нет проблем с моральным духом… они держатся и выполняют приказы, но хотят убить врага, а не сидеть на позициях в качестве пушечного мяса. У нас нет такой дальности и количества артиллерии [как у России]. Мы стреляем один раз. Они отстреливаются 40 раз. На каждый наш удар они отвечают не менее 20 раз.».

Авторами доклада британского Королевского института объединённых служб, опубликованном 30 ноября 2022 года, сделан вывод, что победа Украины возможна, но она требует серьёзных тяжёлых боев при соответствующей поддержке.

В Польше 
3 июня 2022 года старший научный сотрудник по военным аспектам международной безопасности польского государственного Центра восточных исследований Анджей Вильк заявил, что украинская армия, вероятно, потеряла подавляющее большинство тяжёлого вооружения, с которым начала войну, а участие ВВС Украины теперь носит чисто символический характер. По словам Вилька, об этом свидетельствует отсутствие каких-либо наступательных действий, в которых украинские войска были бы вынуждены прорывать российскую оборону. В частности, Украина не только не осуществила возвращение Мариуполя, но и не смогла даже напасть на Херсон, то есть провести операцию на гораздо более лёгком направлении.

В США 
3 марта председатель Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли в беседе с журналистами The New York Times и The Washington Post заявил, что украинские военные ведут чрезвычайно эффективную оборону и демонстрируют готовность отдать жизни, чтобы защитить свою страну, а генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказал мнение, что ВСУ действует лучше и оказывает большее сопротивление, чем ожидала Россия и большинство экспертов.

22 марта бывший командир  Совместного командования специальных операций США и советник Генерального штаба ВСУ генерал-майор Майкл Репасс в интервью  отметил, что его не удивляют действия ВСУ, которые «с каждым днем ​​набирают относительную силу против русских», добавив, что «хотя они пошли на войну с низшей армией, соотношение сил становится все более и более равным», но сражаются с морально превосходящей позиции, защищая свою родину от жестокой агрессии". По его мнению, украинская армия будет «продолжать сражаться, пока есть средства» и не что она «капитулирует в краткосрочной перспективе, особенно теперь, когда наступление России застопорилось». Репасс заявил, что «импульс может измениться в пользу Украины», поскольку считает, что «русские слабеют с каждым днём». Он указал на то, что «вполне вероятно, что несколько тысяч их солдат уже пали, включая некоторых генералов», подчеркнув, что «только к четвергу украинцы уничтожили 475 российских танков», добавив, что «в начале у Путина в действии на Украине было 1200 танков». Также он заявил, что «украинцы уничтожили российские вертолёты в воздухе и на земле и обезвредили множество другой военной техники».

Репасс считает, что «русским трудно восполнить потери, потому что у них огромные трудности с логистикой и поставками», и делает отсюда вывод, что «всё это подрывает боевой дух солдат». И хотя он допускает, что Украина сохранится, тем не менее, признаёт, что «точно предсказать исход конфликта невозможно», добавив, что «потери с украинской стороны оцениваются в треть от потерь России». Он высказывает мнение, что украинские военные «много работали и отличаются огромной силой воли», поскольку «знали, что придут путинские солдаты» и поэтому «их не застали врасплох». По словам Репасс, после прихода к власти в 2019 году Зеленский «сделал ставку на глубокие реформы вооруженных сил, сменил руководство» и поэтому «сейчас за штурвалом более молодые генералы, которые с 2014 года воюют с русскими и пророссийскими повстанцами в Донбассе», а также Зеленский «назначил новым министром обороны Алексея Резникова, отличного человека».

Репасс убеждён, что «нынешняя украинская армия похожа на вооружённые силы стран НАТО и существенно отличается от старых украинских сил», не сумевших противостоять присоединению Крыма к России в 2014 году. Репасс рассказал, что в 2021 году «посетил подразделение спецназа на Украине», отметив, что "позиция, тактическая подготовка, правильное в военном отношении поведение, железная решимость впечатляли, и добавив, что он «почувствовал необходимую динамику» и решил, что «эти украинцы также могли служить в специальных подразделениях США», поскольку «их шлифовали инструкторы из стран НАТО». По его словам, «в общей сложности инструкторы НАТО подготовили десятки тысяч украинских военных», поскольку «цель всегда заключалась в том, чтобы обучить украинские войска, чтобы они могли действовать вместе с подразделениями НАТО».

Репасс считает, что поставки украинской стороне оружия из Германии и других стран НАТО «чрезвычайно важны», поскольку «командующим фронтами и их частям срочно нужны противотанковые и зенитные комплексы», полагая, что "с немецкими Panzerfaust 3, противотанковыми ракетами Javelin и зенитными ракетами Stinger или SA-7 украинцы могут нанести русским серьёзные потери. При этом он признал, что «перевозка оружия очень опасна, потому что русские нацелены на поставки». Говоря о применении российской стороной новейших гиперзвуковых ракет «Кинжал» для уничтожения украинского арсенала на западе страны, Репасс заявил, что не считает, что «оружие способно изменить ход конфликта, потому что его просто не хватает». Касаясь скорости передвижения российских войск, Репасс заявил, что "начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов, министр обороны Сергей Шойгу и, в конечном счёте, сам Путин основывали вторжение на определённых предположениях, которые не были подтверждены до начала боевых действий. В качестве примеров он назвал то, что «русские предполагали, что серьёзного сопротивления украинцы не окажут» и что «русские были уверены, что смогут легко действовать на Украине с крупными моторизованными силами», в то время как "грязная местность" на севере Украины стала неприятным сюрпризом. Репасс считает, что это же произошло с «40-километровой российской военной колонной на пути в Киев», подчеркнув, что «были поломки, повреждения и нехватка топлива в транспортных средствах».

Также он заявил, что «российские спецслужбы не смогли собрать важную информацию», предположив, что «спецслужбы намеренно рисовали Путина в более розовых тонах» и что «Путин получает отфильтрованную информацию, которая его устраивает». Репасс отнёс к стратегическим ошибкам российской стороны то, что «изначально не удалось отключить командный пункт и каналы связи украинской армии». По его мнению, «взаимодействие воздушного и наземного наступления у русскими трещит», а «общая военная кампания слишком сложна и разбросана». Он считает, что российской стороне «не хватило боевой мощи и логистики для операции» в то время как «вооружённые силы США и их партнёры по коалиции начали массированное воздушное наступление на Ирак во время войны в Персидском заливе 1991 года, чтобы вывести из строя военную инфраструктуру», а уже после этого «началось вторжение в оккупированный Ираком Кувейт». По мнению Репасса, нынешняя стратегия российских войск заключается в том, что они «разрушают города, инфраструктуру, энерго- и водоснабжение, канализацию», также «убивают или изгоняют мирных жителей», а «когда города становятся необитаемыми, русские сражаются с вражеской армией». По его словам, «мы видим это сейчас в Мариуполе». Он считает, что «русские не хотят, чтобы украинское сопротивление осталось в восточной части Украины», добавив, что «так делали в сирийской войне в Алеппо и Хомсе и в чеченской войне в Грозном».

16 апреля NBC отмечала, что, по оценкам представителей Минобороны США, Украина начала испытывать нехватку снарядов перед предстоящим наступлением российской армии в Донбассе. Также они отметили, что у украинских военных небольшое количество артиллерии, большая часть которой либо устарела, либо уничтожена в ходе боевых действий.

31 мая бывший заместитель командующего Европейским командованием Вооружённых сил США генерал-лейтенант Стивен Твитти заявил: «Прямо сейчас, когда вы посмотрите на Украину и на Россию, их соотношение примерно один к одному. Разница лишь в том, что у России чертовски бо́льшая боевая мощь, чем у украинцев. И поэтому нет никакого способа, чтобы украинцы когда-либо уничтожили или победили русских <…>. И я также скажу <…>, что у украинцев никогда не будет достаточной боевой мощи, чтобы выбить русских с Украины.»

22 июня американский военный эксперт Дэниел Дэвис заявил: «Россия имеет преимущество над Украиной в артиллерии 20:1, в артиллерийских и ракетных боеприпасах - 40:1, а ежедневное количество вылетов авиации составляет примерно 300 к 5. Если бы всё тяжёлое вооружение, обещанное Украине Западом, было поставлено немедленно, оно не составило бы и десятой части потерь ВСУ. <...> По всем измеримым показателям, которые исторически определяли победителя и проигравшего на поле боя, Украина имеет серьёзный дефицит. Как должно быть до боли очевидно, нет никаких рациональных оснований надеяться, что Украина остановит потери личного состава и техники и выиграет войну против России. <...>  Учитывая масштаб потерь с 24 февраля, неясно, смогут ли ВСУ поддерживать даже оборонительные операции в течение ещё четырех месяцев.»

В России 
19 марта Игорь Стрелков высказал мнение, что украинские войска «очень грамотно» избрали стратегию пассивной обороны, приводя в качестве примера «оборонительный узел Северодонецк-Рубежный, который обороняется как настоящая крепость». Стрелков считает, что тактика украинских военных построена на «удержании наиболее важных городов» и «на борьбу в жилой застройке, где наше преимущество в авиации, в артиллерии, в ракетах нивелируется очень сильно», как и присутствие большого количества мирного населения, «которое, естественно, сильно сдерживает Россию в применении огневой мощи». В целом он считает, что «всемерно затягивать ход боевых действий — это осознанная стратегия не только украинской стороны, но и её кураторов». Он также подчёркивает, что «сейчас фактически мы играем по правилам противника».

2 апреля полковник запаса Михаил Ходарёнок отметил высокую эффективность борьбы украинских войск против российской авиации и бронетехники. По его мнению, украинцы быстро осваивают современное западное вооружение, объемы поставок которого с каждым днём нарастают, поэтому каждый день продолжения военных действий укрепляет позиции Украины. Он также отметил высокий уровень патриотических настроений на Украине, что позволяет стране эффективно использовать мобилизационные ресурсы.

На Украине 
7 июня 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооружённые силы Украины уступают российским войскам в оснащении и поэтому не способны вести наступление.

10 июня 2022 года заместитель главы военной разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что Украина проигрывает России на передовой. По его словам, «теперь это артиллерийская война», при этом «Украина имеет одно артиллерийское орудие на 10-15 российских артиллерийских орудий».

В Шотландии 
Филлипс Пейсон О'Брайен, профессор стратегических наук в Сент-Эндрюсском университете, в статье для The Atlantic написал, что украинские вооружённые силы превзошли ожидания многих аналитиков. Он отметил, что украинская тактика успешно использовала специфические слабости России. Так, украинские войска позволили российским войскам растягиваться в длинные труднообеспечиваемые колонны, а затем атаковали их со всех сторон. Также, комбинируя небольшое количество самолетов "МиГ", современные зенитные системы и множество ПЗРК, им удалось подавить российские ВВС.  В результате первоначальная попытка России захватить всю Украину была резко сокращена до гораздо более ограниченных планов, направленных на захват территорий на востоке и юге страны.

Примечания

Литература 

 
 
  (копия)

Вторжение России на Украину (с 2022)